USF Urbanistes sans frontières est une organisation non gouvernementale (ONG) créée à Paris. Son principal objectif est d’apporter sa participation à l’échelle internationale dans les domaines de l’urbanisme et du développement durable des territoires.

Méthode 

L'ONG dispose de plusieurs groupes de travail sur les thématiques :

 Quartiers informels, quartiers difficiles et politiques de la ville 
 Planification urbaine et aménagement du territoire 
 Environnement et développement durable 
 Transports et déplacements urbains 
 Développement économique et urbanisme commercial 
Sauvegarde et réhabilitation du patrimoine architectural et urbain 
 Règles d’urbanisme et outils d’aménagement 
 Institutions territoriales et gouvernance 
 Catastrophes naturelles et préventions des risques

Des ateliers et des rencontres sont organisés à l’étranger, en coordination avec les équipes de l'ONG dans les pays d’intervention, via les correspondants.

Domaines d’intervention 

L’ONG intervient dans les domaines liés :
aux problématiques du développement urbain et rural,
 à la protection de l’environnement et des milieux naturels,
 à la sauvegarde des patrimoines,
 à l’amélioration des espaces et lieux de conditions de vie et d’hygiène précaires et défavorables,
 à la lutte contre les inégalités urbaines et contre la ségrégation spatiale,
 au développement économique local et le progrès social,
 à l’organisation des modes de transports et des déplacements,
 à l’évaluation et la prévention des divers risques urbains, naturels et technologiques,
 à la participation des citoyens aux projets de développement urbain et socio économique,
à la gouvernance locale et les agendas 21,
 à l’aménagement et le développement des territoires à toutes leurs échelles.

Missions 

 Planification urbaine accompagnée de développement physique et socio-économique 
 Réhabilitation urbaine et revitalisation des quartiers existants (centres anciens et quartiers périphériques) 
 Aide à la résolution des problèmes des quartiers informels et de l’habitat spontané ou insalubre 
 Réaménagement et reconstruction des zones sinistrées par des catastrophes naturelles, technologiques ou de belligérance 
 Construction et réhabilitation des logements, des équipements (écoles, hôpitaux, services publics, …), des infrastructures et des réseaux divers

Pays d’intervention en 2010

Afrique
Burkina Faso
Mali
Sénégal
Amérique 
Argentine 
Haïti
Uruguay
Venezuela
Asie
Liban
Syrie
Europe
Arménie
Hongrie

Notes et références 

 Urbanisme - Repenser les bidonvilles ( Lien)
 Solidarité : les Urbanistes sans frontières (Lien)
 Haïti : engagement de l'ONG Urbanistes sans frontières (Lien)
 AG de l’ONG Urbanistes sans frontières  (Lien)
 Actualités et informations des ONG (Lien)
 Conférence internationale sur le patrimoine (culture) et le développement (Lien))
 Conférence d’Urbanistes sans frontières sur l’Arménie ( Lien)
 Colloque en Arménie sur la planification urbaine ( Lien)
 Lettre d’information Forum UNESCO  ( Lien)
 Ateliers d’USF sur les transports urbains Euro-Méditerranée (Lien)
 Portail humanitaire ( Lien)
 Conférence sur Budapest organisée par Urbanistes Sans Frontières ( Lien) ( Lien)

Voir aussi 
Les membres d'honneur de l'ONG :
 Robert Lion
 Bertrand Lemoine
 Jean-Pierre Le Dantec
 Pierre Merlin

Lien externe 

 

Association ou organisme lié à l'architecture ou l'urbanisme
Organisation non gouvernementale
Organisme fondé en 2004
Association ou organisme ayant son siège en France
Urbanisme en France